Profesionalna chokejna liha 2012/2013 var den andra säsongen av Profesionalna chokejna liha (PHL), och tillika den 21 säsongen av det Ukrainska mästerskapet i ishockey, Ukrainas högsta-liga i ishockey. Sju lag deltog denna säsong och HK Donbass-2 slutade som mästare.

Grundserien 
Grundserien slutade enligt nedan.

Grupp spel

Grupp A

Grupp B 

 Grundserievinnaren HK Berkut diskvalificerades av finansiella orsaker. Istället tog Bilyi Bars deras plats i gruppspelet.

Slutspelet 
Slutspelet spelades enligt nedan.

Referenser

Ishockeysäsongen 2012/2013
Ishockey i Ukraina
2012 i Ukraina
2013 i Ukraina